— вид бабочек из рода Морфо семейства Nymphalidae.

Описание 
Размах крыльев 9—11 см. Передние крылья с верхней стороны блестящего синего света. Передней кромки крыла чёрные. Некоторые элементы рисунка нижней стороны крыла могут быть видны просвечивающимися на верхнюю сторону крыла. Нижняя сторона крыльев с мраморным рисунком, образованным коричневыми и серыми цветами. На нижней стороне крыльев имеется четыре маленьких и четыре больших глазка. Тело тёмно-коричневого или чёрного цвета. Самки крупнее самцов, с более широкой тёмной каймой по краям крыльев.

Распространение 
Бабочка встречается в Неотропиках в Боливии и Перу.

Название 
Видовое название Аврора дано в честь Авроры богини зари римской мифологии.

Литература 

 Le Moult (E.) & Réal (P.), 1962—1963. Les Morpho d’Amérique du Sud et Centrale, Editions du cabinet entomologique E. Le Moult, Paris.

Ссылки 
 Butterflies of America  Photographs of type specimens
 Funetfi 
  Photograph of voucher.
 Fiebig Photographs

Нимфалиды
Животные, описанные в 1851 году
Насекомые Южной Америки